EJ, Ej eller ej kan avse: 

 EJ – IATA-kod för New England Airlines
 Exajoule – en SI-enhet, 1018 joules